Руксандра Драгомир-Илие (; род. 24 октября 1972, Питешти) — румынская профессиональная теннисистка и спортивный функционер. Победительница девяти турниров WTA в одиночном и парном разряде, рекордсменка сборной Румынии в Кубке Федерации по числу одержанных побед, впоследствии президент Федерации тенниса Румынии.

Игровая карьера 
Руксандра Драгомир начала играть в теннис в восемь лет. Среди её тренеров были финалистка Открытого чемпионата Франции 1977 года Флоренца Михай и Джика Вайдяну. В 1990 году, в 17 лет Драгомир со своей младшей соотечественницей Ириной Спырлей стали победительницами Открытого чемпионата Франции среди девушек в парном разряде. В июле того же года Драгомир начала участвовать в профессиональных теннисных турнирах и уже на втором своём турнире женского цикла ITF, в Ребеке (Бельгия), одержала победу, обыграв по ходу двух посеянных соперниц. В сентябре 1990 года Драгомир выиграла ещё два турнира этого цикла в одиночном разряде, закончив год с 25 победами при шести поражениях на этом уровне и в числе 300 лучших теннисисток мира. Два титула в турнирах ITF она завоевала также в парном разряде — оба со Спырлей. В следующие два года она продолжала выступать в турнирах ITF, выиграв ещё один и четырежды проиграв в финалах в одиночном разряде и завоевав три титула в парном. В 1991 году состоялся дебют Драгомир в составе сборной Румынии в Кубке Федерации, хотя своей первой победы в этом турнире она добилась только на следующий год.

В 1993 году Драгомир поднялась в мировой иерархии на ступеньку выше, начав регулярно участвовать в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В основном она проигрывала уже в первых кругах, но на Открытом чемпионате Франции сумела пробиться в 1/8 финала после победы над посеянной по 16-м номером Кимико Датэ, а в одном из последних турниров года в бразильской Куритибе добралась до полуфинала. Там, однако, ей пришлось отказаться от борьбы против первой ракетки турнира Сабины Хак в середине решающего третьего сета, хотя она вела в нём 3-0. Тем не менее год она завершила уже в первой сотне мирового рейтинга. В парном разряде ей также удалось войти в число ста сильнейших и, начиная с этого сезона, она финишировала в первой сотне как в одиночном, так и в парном разряде восемь лет подряд — вплоть до 2000 года.

Свой первый финал турнира WTA Драгомир провела летом 1994 года, в паре с итальянкой Лаурой Гарроне выиграв международный турнир в Палермо. В следующем году она добавила в свою копилку ещё один титул в парном разряде и первый финал турнира WTA в одиночном, войдя в Top-50 мирового рейтинга, а за 1996 год выиграла сразу три турнира WTA — в мае в Будапеште, а осенью в Карловых Варах и Паттайе (Таиланд) — и закончила сезон на 25-й позиции в рейтинге.
К августу 1997 года, после четвёртого титула в одиночном разряде и выхода в финал крупного турнира в Гамбурге и четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (за счёт победы над посеянной под 15-м номером Кариной Габшудовой), Драгомир поднялась в рейтинге до рекордного для себя 15-го места, а в сентябре достигла высшей в карьере позиции и в парном разряде. Этому успеху способствовали сыгранные чуть больше чем за полгода четыре финала турниров WTA, в двух из которых Драгомир добилась победы, и ещё один четвертьфинал турнира Большого шлема — на этот раз Открытого чемпионата США, в третьем круге которого она с Ивой Майоли обыграла пятую пару соревнований Лариса Нейланд-Гелена Сукова.

1998 год был ознаменован победами над олимпийской чемпионкой 1992 года Дженнифер Каприати и 4-й ракеткой мира Амандой Кётцер. Кётцер стала соперницей с самым высоким местом в рейтинге из числа обыгранных Драгомир за карьеру. За 1999—2001 годы Драгомир ещё дважды играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде и четыре раза в парах и один раз праздновала победу. 1999 год ей удалось завершить в числе 20 сильнейших теннисисток мира в одиночном разряде, а в 2000 году она одержала вторую за карьеру победу над соперницей из первой десятки рейтинга, обыграв десятую ракетку мира Сандрин Тестю по пути в финал турнира в Хертогенбосе, где её остановила первая ракетка рейтинга Мартина Хингис.

В начале 2001 года Руксандра Драгомир вышла замуж за Флоренца Илие, в дальнейшем выступая под двойной фамилией, однако обстоятельства сложились так, что эти выступления оказались недолгими. Получив травму правой щиколотки, Драгомир-Илие выбывала из борьбы в первом круге в нескольких турнирах подряд, пока не завершила сезон уже в августе. Она пропустила весь следующий сезон из-за травмы и сыграла всего в нескольких матчах весной и в начале лета 2003 года. Полноценное возвращение на корт состоялось лишь в 2004 году, но бо́льшую часть сезона Драгомир-Илие провела в турнирах ITF, завоевав три титула в пяти финалах в парном разряде. Окончательно она покинула профессиональный теннис в мае следующего года, после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции. За годы профессиональной карьеры Драгомир-Илие завоевала четыре титула в турнирах WTA в одиночном и пять — в парном разряде. Она провела в общей сложности 47 игр за сборную Румынии в 30 матчах Кубка Федерации между 1991 и 1999 годами и является рекордсменкой национальной команды как по общему числу побед (30), так и по числу побед в одиночном разряде (21 победа в 28 встречах).

Положение в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров WTA за карьеру

Одиночный разряд (4+4)

Парный разряд (5+5)

Дальнейшая карьера 
В начале 2009 года Руксандра Драгомир была избрана новым председателем Федерации тенниса Румынии. Она занимала этот пост до февраля 2013 года, когда на очередных выборах проиграла Джордже Косаку.

В 2014 году Драгомир-Илие участвовала в промежуточных выборах в верхнюю палату румынского парламента от партии «Народное движение». В одном округе с ней баллотировался в качестве кандидата от правящего блока PSDR-UNPR-PC знаменитый румынский теннисист 70-х годов Илие Настасе, которого Драгомир в ходе предвыборной кампании вызвала на показательный теннисный матч. На выборах, проходивших в конце мая, Настасе получил более чем 50-процентную поддержку, в то время как Драгомир возглавила группу преследователей с поддержкой чуть выше 10 %.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Румынии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Президенты Федерации тенниса Румынии